Aïoli peut désigner :
 aïoli, sauce méditerranéenne à base d'ail ;
 aïoli ou aïoli garni, plat de morue avec une sauce aïoli ;
 Aïoli, groupe de musique d'origine varoise ;
 Aïoli, plate-forme d'annotation sémantique 3D développée par l’UMR 3495 MAP du CNRS et la collaboration du Ministère de la Culture.

L'Aïoli peut désigner :
 L'Aïoli, journal en dialecte provençal créé en 1891 par Frédéric Mistral.